Sequestro
Ou ainda:
O Sequestro (1981), filme dirigido por Victor di Mello
Kidnap, filme de 2017 dirigido por Luis Prieto, conhecido no Brasil como O Sequestro e em Portugal como Rapto

Desambiguações de cinema